Belle Rive peut désigner :

 Belle Rive, un village du comté de Jefferson, dans l'Illinois, aux États-Unis.
 , un quartier d'Edmonton au Canada.
 Belle Rive, un feuilleton télévisé québécois.

Voir aussi 
 Belle River, une communauté dans le comté de Queens de l'Île-du-Prince-Édouard au Canada.